JLB peut désigner :
 , une revue médicale mensuelle évaluée par des pairs et couvrant tous les aspects de l'immunologie ;
 Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse, un club français de basket-ball ;
 Jean-Louis Borloo (1951-), homme politique français.

Voir aussi 
 Fréquence JLB (où JLB signifie Jean-Luc Bertrand), une ancienne émission de télévision musicale luxembourgeoise